Ньеньери́ Яя́ Туре́ (; ) — ивуарийский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д’Ивуара.

Свою карьеру начинал в ивуарийском гранде «АСЕК Мимозас», после перешёл в бельгийский «Беверен». В 2007 году подписал контракт с каталонской «Барселоной», с которой завоевал все клубные трофеи Европы и после трех сезонов ушёл в «Манчестер Сити». Туре начинал свою карьеру на позицию атакующего полузащитника, однако позже опустился в опорную зону.

Братья Яя Туре также были профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за «Сафа».

Биография 
Яя Туре родился 13 мая 1983 года в городе Буаке. В 1996 году по рекомендации его старого наставника Патрика Ван Рейжендама был приглашён в академию ивуарийского гранда «АСЕК Мимозас». Двумя годами ранее в это же заведение поступил его старший брат Коло. Академия была создана в 1993 году французом Жан-Марком Гийу, на счету которого 19 матчей за «трехцветных», включая один на ЧМ-78.

В 2001 году дебютировал в составе первой команды ивуарийского клуба, однако в отличие от своих братьев не отыграл здесь ни единого сезона, отправившись вскоре в Европу. В этот период агентом молодого таланта стал уроженец Ленинграда Дмитрий Селюк, работающий со многими футболистами из Африки, в частности, Кот-д’Ивуара и Нигерии.

Профессиональная карьера 
На европейском континенте сыграл в шести различных лигах. Путь его начался в Бельгии, здесь Яя Туре попал в клуб Про-лиги «Беверен». Начинал играть на позиции центрального защитника, позже переместился в опорную зону. Туре закрепился в стартовом составе бельгийского клуба, несмотря на то, что не отличался высокой результативностью. В течение двух лет успел принять участие в 70 футбольных поединках и даже отметился тремя голами. За время выступлений в бельгийской команде опорному полузащитнику удалось заявить о себе как о потенциальном футболисте, в результате чего его заметили скауты донецкого «Металлурга».

Летом 2003 года практически подписал контракт с «Арсеналом» и даже успел сыграть за «канониров» в товарищеском матче против «Барнета» (0:0). Ивуарийский хавбек успешно прошёл осмотр в Лондоне и был готов присоединиться к своему брату, однако разрешение на работу «Арсеналу» получить так и не удалось.

«Металлург» (Донецк) 
В декабре 2003 года Туре перешёл в донецкий «Металлург» за 2 миллиона евро, подписав контракт на 4 года. Здесь он начал играть на позиции атакующего полузащитника, забив 3 мяча за полтора сезона. В 2005 году ивуарийцем заинтересовался действующий чемпион Греции «Олимпиакос».

«Олимпиакос» 
1 июля 2005 года стал игроком «Олимпиакоса». «Красно-белые» заплатили за трансфер полузащитника 7 миллионов фунтов стерлингов, заключив с футболистом контракт на три года. За греков ивуариец сыграл 26 поединков и отметился 3 голами. Также помог греческому гранду оформить очередной «золотой дубль». В концовке дебютного сезона Яя в Греции клуб погряз в долгах и регулярно задерживал выплату зарплаты и различных гонораров. В итоге недовольство африканца и его агента переросло в потасовку, и пирейский клуб решил досрочно разорвать контракт с ивуарийцем. На футболиста обратили внимание многие гранды европейского футбола, такие как «Арсенал», «Милан», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Лион», но Яя предпочёл присоединиться к «Монако».

«Монако» 
Сумма трансфера составила 4,5 миллионов евро. Отыграв в составе французского клуба 27 матчей и забив 5 мячей в ворота соперников, Яя Туре в полной мере заявил о себе. Именно здесь раскрылись таланты футболиста: умение разрушать атаки соперников, хороший пас и способность поддерживать атаку.

«Барселона» 

26 июня 2007 года испанская «Барселона» купила Яя Туре за 10 млн евро. На официальной презентации в присутствии президента клуба Лапорты и спортивного директора Чики Бегиристайна получил футболку с номером 17. Однако позже Туре поменял номер на 24, после того, как Андрес Иньеста взял себе номер 8. В новой команде Туре начал играть на позиции опорного полузащитника. Дебютировал за «Барсу» 26 августа в матче первого тура чемпионата Испании против «Расинга» (0:0). Свой первый гол за каталонский клуб Яя Туре забил 2 сентября в домашнем матче чемпионата Испании против «Атлетик Бильбао» (3:1). Свой первый гол в Лиге чемпионов за каталонцев (второй гол за клуб) Яя забил 9 апреля 2008 года в ответном четвертьфинальном матче против «Шальке 04» (1:0). В этом сезоне не сумел закрепиться в основе, отыграв всего в 38 играх.

Наиболее плодотворным выдался второй сезон в «Барселоне». 31 января 2009 года Яя забил великолепный гол в ворота «Мальорки» с передачи Самюэля Это’о, обыграв в штрафной площади соперника трёх защитников (3:1). 21 февраля Яя забил красивый гол с лёта с левой ноги в ворота «Эспаньола», но гол Яя не смог спасти каталонцев от поражения (1:2).

13 мая 2009 года Яя забил гол в финале Кубка Испании 2009 против «Атлетик Бильбао», обыграв по пути с центра поля четырёх игроков соперника (4:1). В этом сезоне ивуариец выиграл три трофея: титул чемпиона Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА

В следующем сезоне отыграл на порядок меньше игр, используясь Гвардиолой в качестве разрушителя атак соперника. 15 апреля 2010 года Яя забил свой прощальный гол за «Барсу» в рамках 32-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (победа каталонцев 3:0). В «Барселоне» полузащитник провёл 3 полных сезона, хоть и не имел регулярной игровой практики, ввиду того что основными его конкурентами были Андрес Иньеста и Хави, которых в то время превзойти было практически невозможно. Тем не менее с каталонцами Яя выиграл главный трофей клубного футбола — Лигу чемпионов, что позволило ему пополнить и без того внушительную копилку наград. Футболист становился двукратным испанским чемпионом, обладателем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА, а также победителем Клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити» 

2 июля 2010 года Туре подписал контракт с «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Срок соглашения рассчитан на 5 лет. 14 августа Яя дебютировал в матче первого тура против «Тоттенхэма» (0:0) вместе с другими новичками команды: Давидом Сильвой, Самиром Насри, Матией Настасичем, Александром Коларовым. В первом своём сезоне в Манчестере Туре забил победные голы в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» и финале против «Сток Сити», а «Сити» стал обладателем Кубка. В Премьер-лиге же команда заняла 3-е место, попав в Лигу чемпионов на следующий год, а Яя забил 6 мячей в 35 играх.

В следующем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии впервые с 1968 года, а Туре, уезжавший по ходу чемпионата на Кубок Африки, повторил свой результат, забив 6 голов в 32 матчах. Сезон 2012/13 года оказался не таким удачным для «горожан». Команда не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов, заняла 2-е место в АПЛ и проиграла финал Кубка Англии «Уигану» (0:1). Весной 2013 года Туре продлил контракт до лета 2017 года с зарплатой около £ 10 млн в год. Следующий футбольный год оказался очень удачным как для «Манчестер Сити», так и для Яя Туре. «Сити» под руководством Мануэля Пеллегрини вновь стал чемпионом Англии, а Туре забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 35 играх. Только великолепная игра Луиса Суареса за «Ливерпуль» помешала Яя стать футболистом года в Англии, но он был объявлен лучшим футболистом Африки 4 раз подряд. Также с помощью Туре клуб из Манчестера выиграл Кубок Лиги и впервые вышел из группы в Лиге чемпионов, но в 1/8 уступил «Барселоне» 0:2 и 1:2.

В следующие два года «горожане» занимали 2-е и 4-е место в Премьер-лиге и выиграли лишь 1 трофей: Кубок Лиги 2016 года. В финальном матче против «Ливерпуля» Туре нанёс решающий удар в серии послематчевых пенальти. Сезон 2016/17 начался для Туре с конфликта агента игрока Дмитрия Селюка и нового тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В результате Туре впервые появился на поле лишь 19 ноября в матче 12-го тура против «Кристал Пэлас» и сразу забил оба мяча «горожан» в победной игре (2:1). В мае 2018 года стало известно, что по окончании сезона 2017/18 Яя Туре покидает «Манчестер Сити».

Карьера после Англии 
Осенью 2018 года Туре на правах свободного агента подписал контракт с греческим «Олимпиакосом». Однако уже через три месяца, 11 декабря полузащитник и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Всего за греческий клуб ивуариец успел сыграть пять матчей, не отметившись результативными действиями. Следующие полгода Туре пребывал в статусе свободного агента, а 10 мая 2019 года его агент Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент закончил игровую карьеру. 16 июня 2019 года Яя подписал контракт с «Циндао Хайню» из второго китайского дивизиона.

Тренерская карьера 
С 10 февраля 2021 года работал помощником главного тренера донецкого «Олимпика», выступающего в УПЛ. 23 мая 2021 года покинул украинскую команду. 14 июня 2021 года вошел в тренерский штаб грозненского «Ахмата». 13 декабря 2021 года покинул клуб.

Достижения 
«Олимпиакос»
 Чемпион Греции: 2005/06

«Барселона»
 Чемпион Испании (2): 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка Испании: 2008/09
 Обладатель Суперкубка Испании: 2009
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008/09
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2009
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2009

«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (3): 2011/12, 2013/14, 2017/18
 Обладатель Кубка Англии: 2010/11
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2013/14, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Англии: 2012

Сборная Кот-д’Ивуара
 Обладатель Кубка африканских наций: 2015

Личные
 Африканский футболист года (4): 2011, 2012, 2013, 2014
 Африканский футболист года по версии Би-би-си (2): 2013, 2015

Личная жизнь 
Старший брат Коло — тренер первой команды "Лестер Сити", младший брат Ибрагим — тоже был футболистом, выступал за «Сафа». Яя хорошо говорит и понимает по-русски.
Туре говорит на пяти языках — французском, английском, испанском, русском и одном из местных в Кот-д’Ивуаре. Яя Туре является мусульманином.

Статистика 
На 5 ноября 2017 года

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Циндао»
Футбольные тренеры Кот-д’Ивуара